Ford Falcon — название нескольких моделей легковых автомобилей, производившихся в ряде стран корпорацией Ford Motors.

 Ford Falcon  — американский компактный автомобиль, выпускавшийся с 1960 по 1969 год.
 Ford Falcon — аргентинский легковой автомобиль, выпускавшийся с 1960-х по 1990-е годы; техническая база — американский Ford Falcon.
 Ford Falcon — австралийский легковой автомобиль, как модель производящийся с 1960 по 2016 год.